Каменица може бити:

Србија 
 Каменица (Алексинац), насеље у општини Алексинац, Нишавски округ
 Каменица (Бојник), насеље у општини Бојник, Јабланички округ
 Каменица (Ваљево), насељено место града Ваљева, Колубарски округ
 Каменица (Горњи Милановац), насеље у општини Горњи Милановац, Моравички округ
 Каменица (Димитровград), насеље у општини Димитровград, Пиротски округ
 Каменица (Коцељева), насеље у општини Коцељева, Мачвански округ
 Каменица (Крагујевац), насеље града Крагујевца, Шумадијски округ
 Каменица (Краљево), насеље града Краљева, Рашки округ
 Каменица (Лозница), насеље града Лознице, Мачвански округ
 Каменица (Ниш), насеље у градској општини Пантелеј, град Ниш, Нишавски округ
 Каменица (Ужице), насеље града Ужица, Златиборски округ
 Каменица (Лепосавић), насеље у општини Лепосавић, Косовскомитровачки округ, Косово и Метохија
 Каменица (Звечан), насеље у општини Звечан, Косовскомитровачки округ, Косово и Метохија

или:
 Каменица (притока Западне Мораве), река у западној Србији, притока Западне Мораве

или:
 Општина Косовска Каменица, општина у Косовскопоморавском округу, Косово и Метохија

или је део топонима:
 Косовска Каменица, до 1952. године званичан назив Каменица, градско насеље у општини Косовска Каменица, Косовскопоморавски округ, Косово и Метохија
 Сремска Каменица, градско насеље у градској општини Петроварадин, град Нови Сад, Јужнобачки округ, Војводина
 Мала Каменица, насеље у општини Неготин, Борски округ
 Велика Каменица, насеље у општини Кладово, Борски округ
 Доња Каменица, насеље у општини Књажевац, Зајечарски округ
 Горња Каменица, насеље у општини Књажевац, Зајечарски округ

Босна и Херцеговина

Федерација Босна и Херцеговина 
 Каменица (Илијаш), насеље у општини Илијаш
 Каменица (Вогошћа), насеље у општини Вогошћа
 Каменица (Дрвар), насеље у општини Дрвар
 Каменица (Маглај), насеље у општини Маглај
 Каменица (Завидовићи), насеље у општини Завидовићи
 Каменица (Пале-Прача), насељено мјесто у општини Пале-Прача

Република Српска 
 Каменица (Пале), насеље у општини Пале
 Каменица (Челинац), насеље у општини Челинац
 Каменица (Теслић), насеље у општини Теслић
 Каменица (Вишеград), насеље у општини Вишеград
 Каменица (Добој), насеље у општини Добој
 Каменица Доња, насеље у општини Зворник
 Каменица Горња, насеље у општини Зворник

Хрватска 
 Каменица (Соколовац), насеље у општини Соколовац
 Каменица (Лепоглава), насеље у општини Лепоглава 
 Каменица (Пресека), насеље у општини Пресека
 Каменица Скрадничка, насеље у општини Тоуњ

или:
 Каменица (острво), острво у Јадранском мору

Северна Македонија 
 Македонска Каменица, град у Источном региону

или:
 Општина Македонска Каменица, општина у Источном региону

Бугарска 
 Каменица (Струмјани) [bg], село у општини  Струмјани, Благоевградска област
 Каменица (Мирково) [bg], село у општини  Мирково, Софијска област
 Каменица (Пловдив), стамбена четврт у Пловдиву
 некада село Каменица (), данас део Велинграда

или:
 Каменица (притока Вита) [bg], река у северној Бугарској, притока Вита [bg]
 Каменица (притока Рилске реке), река у западној Бугарској, притока Рилске реке [bg]
 Каменица (област) [bg], област у западној Бугарској
 Каменица (котлина) [bg], котлина у западној Бугарској
 Каменица (Пирин) [bg], врх планине Пирин
 Каменица (Стара планина), врх Старе планине
 Каменица (компанија) [bg]
 Каменица [bg]

Албанија 
 Каменица (Албанија), насеље у Скадарском округу

Румунија 
 Каменица (Сикевица), насеље у општини Сикевица, округ Караш-Северин

Види још 
 Каменице (вишезначна одредница)
 Камењица (вишезначна одредница)